Die Hylo Open 2021 fanden vom 2. bis zum 7. November 2021 in der Saarlandhalle in Saarbrücken statt. Es war die 34. Austragung dieses Badmintonturniers, das mit einem Preisgeld von 320.000 US-Dollar in der Kategorie BWF Tour Super 500 eingestuft wurde.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Chou Tien-chen (1. Runde)
 Lee Zii Jia (Finale)
 Ng Ka Long (Viertelfinale)
 Wang Tzu-wei (2. Runde)
 Rasmus Gemke (Viertelfinale)
 Srikanth Kidambi (Halbfinale)
 Lee Cheuk Yiu (2. Runde)
 Kantaphon Wangcharoen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Ratchanok Intanon (2. Runde)
 Pornpawee Chochuwong (2. Runde)
 Michelle Li (Halbfinale)
 Mia Blichfeldt (zurückgezogen)
 Busanan Ongbumrungpan (Champion)
 Gregoria Mariska Tunjung (2. Runde)
 Yvonne Li (1. Runde)
 Kirsty Gilmour (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (zurückgezogen)
 Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (1. Runde)
 Ben Lane / Sean Vendy (Viertelfinale)
 Mark Lamsfuß / Marvin Seidel (1. Runde)
 Yang Po-han / Lu Ching-yao (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (1. Runde)
 Chloe Birch / Lauren Smith (1. Runde)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (1. Runde)
 Puttita Supajirakul / Sapsiree Taerattanachai (Viertelfinale)
 Amalie Magelund / Freja Ravn (zurückgezogen)
 Ashwini Ponnappa / Siki Reddy (2. Runde)
 Hsu Ya-ching / Hu Ling-fang (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (Champions)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Finale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (2. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (1. Runde)
 Hafiz Faizal / Gloria Emanuelle Widjaja (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (zurückgezogen)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2021
Badminton 2021